Американ-Ривер может означать:

 Американ-Ривер (приток Бемпинга) — река в Вашингтоне, США.
 Американ-Ривер (приток Сакраменто) — река в Калифорнии, США.
 Американ-Ривер (населённый пункт) — населённый пункт в Австралии, на острове Кенгуру.

См. также

 Американ — река в Хабаровском крае